Thomas Huckle Weller (1915-2008) – biologo statunitense
 Alan Huckle (1948) – politico britannico
 Adam Huckle (1971) – giocatore di cricket zimbabwese
 James Huckle (1990) – tiratore britannico

Pagine correlate 
Hackl
Häckel
Hakl